Weyer est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Johann Weyer (1515-1588), médecin du brabant
Maurice Constantin-Weyer (1881-1964), écrivain français.
Peter Weyer (1879-1947), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Sabine Weyer (née en 1988), pianiste luxembourgeoise.
Sylvain Van de Weyer (1802-1874), avocat et diplomate belge.
Tom Weyer (?-2022), un DJ allemand.
Willi Weyer (1917-1987), homme politique ouest-allemand.

Héraldique

Toponyme

Weyer, ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat

Weyer, commune du district de Steyr-Land en Haute-Autriche

Weyer, autre orthographe de Wijer

Weyer, commune du département du Bas-Rhin ;
 Weyer, village disparu situé dans l'actuelle commune de Rahling (Moselle).

Weyer, localité de la commune de Fischbach.

Divers 
 
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme